Kosjerić je lahko:
 Kosjerić (vas) (Srbija)
 Kosjerić (Srbija)